«Боб Кларк Трофи» () — приз, ежегодно вручаемый лучшему бомбардиру регулярного сезона Западной хоккейной лиги. Премия названа в честь звезды НХЛ, члена Зала хоккейной славы Бобби Кларка. Кларк выигрывал трофей оба года, которые он играл в лиге.

Изначально трофей назывался «Браунридж» (Brownridge) в честь Боба Браунриджа, который играл в WCHL в «Калгари Стэмпедерс» с 1945 до 1949 год. В 1987 году трофей был переименован в «Боб Кларк Трофи».

У «Филадельфии Флайерз» есть командный трофей с названием «Бобби Кларк Трофи» (Bobby Clarke Trophy), который вручается самому ценному игроку команды.

Победители 
Выделены игроки, также получавшие в этом сезоне трофей «Лучший бомбардир года CHL».

1WHL вручал отдельные награды в Восточном и Западном дивизионах.

См. также 
 Лучший бомбардир года CHL
 Эдди Пауэрс Мемориал Трофи (OHL)
 Жан Беливо Трофи (QMJHL)

Примечания

Ссылки 
 2006–07 WHL Guide, pgs. 152–185
 Bobby Clarke
 Bob Brownridge

Награды Западной хоккейной лиги